Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 30 lipca – 2 sierpnia 1980 w Moskwie, w ZSRR.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni 

Każdy z łuczników miał do dyspozycji 36 strzałów na każdym z czterech dystansów: 90, 50, 70, 30 metrów. Najwyższy możliwy wynik za strzał to 10 punktów, maksymalny wynik wynosił 2880 punktów.

Kobiety 

Każda z łuczniczek miała do dyspozycji 36 strzałów na każdym z czterech dystansów: 70, 60, 50, 30 metrów. Najwyższy możliwy wynik za strzał to 10 punktów, maksymalny wynik wynosił 2880 punktów.

Przypisy

Bibliografia 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980
1980